Мэттью Лауриа (, род. 22 июня 1982, Виргиния) — американский актёр и музыкант. Дебютировал на телевидении в комедийном сериале NBC «Студия 30» в 2007 году. Наиболее известен по ролям Люка Кафферти в драме NBC/DirecTV «Огни ночной пятницы», Райана Йорка в семейной драме «Родители» на канале NBC и Райана Уилера в драме Audience «Королевство».

Биография

Личная жизнь 
Лауриа родился в Виргинии и переехал в Ирландию со своей семьей, когда ему было семь лет. Его отец был аниматором и художником. Также у него есть две сестры. Он провёл своё детство в Дублине. Однако вскоре вернулся в США, где посещал среднюю школу, а затем получил официальную актёрскую подготовку в Университете Северной Каролины школы искусств в их драматической консерватории. Имеет степень Бакалавра изящных искусств (BFA) в области драмы. Лауриа также заядлый электрогитарист.

26 августа 2006 года Лауриа женился на музыкантше Мишель Армстронг.

Карьера 
В течение нескольких недель после переезда в Нью-Йорк Лауриа успешно дебютировал на телевидении в роли Уинтропа в комедийном сериале NBC «Студия 30». Вскоре после этого он наконец получил значительную повторяющуюся роль в романтическом ситкоме NBC «Помадные джунгли» в роли Роя Мерритта.

Свою первую главную роль Лауриа получил в драме «Огни ночной пятницы» на канале NBC / DirecTV, где сыграл Люка Кафферти. Для этого он переехал в Пфлугервиль, штат Техас. Лауриа оставался в шоу, пока оно не закончилась в 2011 году. Далее Лауриа переехал в Чикаго, штат Иллинойс, после того, как получила роль Калеба Эверса в криминальной драме «Власть закона». Однако вскоре шоу было закрыто после первого сезона.

В дальнейшем он снялся в роли Чарли Карнеги в драматическом сериале ABC «Позолоченные лилии». С 2012 по 2015 год Лауриа играл постоянную роль Райана Йорка, ветерана войны в Афганистане, в четвёртом, пятом и шестом сезонах семейной драмы NBC «Родители». Он также снялся в роли Райана Уилера в драматическом сериале DirecTV «Королевство», премьера которого состоялась осенью 2014 года. В 2018 году появился в сериале «Навстречу тьме», где сыграл Джона Дикинса в эпизоде «Вниз», а в 2019 году в двух боевиках — «Мисс Пуля» и «Шафт».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины